Number needed to treat
 Noord Nederlands Toneel
 Noord Nederlandse Tankopslag